Het Bananenlied (André van Duin), een cover uit 1972 van "Day-O (Banana Boat)".
 Het Bananenlied (De Boswachters), een cover uit 1998 van "Yes! We Have No Bananas".